Жак Пернети́ (), прозванный Пернетти (); ок. 1696 года, Шазель-сюр-Лион — 16 февраля 1777 года, Лион) — французский писатель и историограф Лиона; каноник Лионского собора. Дядя алхимика и писателя Антуана-Жозефа Пернети.

Творчество 
 Abus de l’éducation sur la piété, la morale et l’étude, Париж, Veuve d’Antoine-Urbain Coustelier, 1728.
 Утопия «Спокойствие Кира, или История его жизни от шестнадцати до сорока лет» (Le repos de Cyrus ou l’histoire de sa vie depuis sa seizième année jusqu’à la quarantième année, П., Briasson, 1732).
 Особенной известностью пользовались Lettres philosophiques sur les physionomies, Гаага, Jean Neaulme, 1746.
 Conseils de l’amitié à Ariste, Paris, Guérin, 1746 ; Лион, Frères De Ville, 1747.
 Histoire de Favoride, Женева, Barrillot et fils, 1750.
 Recherches pour servir à l’histoire de Lyon, ou les Lyonnais dignes de mémoire, Лион, Frères Duplain, 1757.
 Essais sur les cœurs, 1765

Примечания 

Историографы